ostra niewydolność nerek
 czynnik rybozylacji ADP
 ostra gorączka reumatyczna
 białko auxin response factor